Lando peut renvoyer vers :
 La Samba-lando, une danse.
 La famille Lando, une famille de la noblesse de Venise.